Gumpelzhaimer ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Gumpelzhaimer (1559–1625), deutscher Komponist, Musiklehrer und -theoretiker
 Christian Gottlieb Gumpelzhaimer (1766–1841), deutscher Jurist und Historiker